Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 1999 speelden de mannen  in het dubbelspel van 24 mei tot en met 6 juni. De als eerste geplaatste Indiërs Mahesh Bhupathi en Leander Paes wonnen het toernooi door in de finale de ongeplaatste Kroaat Goran Ivanišević en de Amerikaan Jeff Tarango te verslaan met 6-2, 7-5.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 1999